Australian Open 2023  byl 111. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný mezi 16. až 29. lednem 2023. V otevřené éře tenisu představoval 55. ročník australského majoru. Řadil se do kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour a žen WTA Tour. Grandslam probíhal v melbournském Melbourne Parku na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet. Organizátory se staly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Jihokorejská automobilka Kia, v roli generálního partnera od roku 2002, prodloužila před rozehráním ročníku spolupráci minimálně do sezóny 2028. Vítězové do žebříčků získali dva tisíce bodů vyjma soutěže smíšené čtyřhry. 

V důsledku invaze Ruska na Ukrajinu na konci února 2022 řídící organizace tenisu ATP, WTA a ITF s grandslamy rozhodly, že ruští a běloruští tenisté mohli dále na okruzích startovat, ale do odvolání nikoli pod vlajkami Ruska a Běloruska.

Australian Open 2023 se stal prvním grandslamem v otevřené éře tenisu, na němž nepostoupil nikdo ze dvou nejvýše nasazených v mužské a ženské dvouhře do čtvrtfinále. Rafael Nadal, Casper Ruud  a Ons Džabúrová dohráli ve druhém kole. Světová jednička Iga Świąteková pak vypadla v osmifinále. Ročník 2023 vytvořil grandslamové rekordy v návštevnosti, když do areálu během dvou týdnů zavítalo 839 192 diváků a včetně týdne kvalifikací pak 902 312 osob. Rovněž jednodenní maximum z roku 2017 bylo překonáno počtem 77 944 návštěvníků. 

Po vyhoštění z Austrálie v lednu 2022 se na kontinent vrátil Srb Novak Djoković, který během ledna 2023 vyhrál oba turnaje, do nichž zasáhl. Dvacátým druhým grandslamem vyrovnal mužský historický rekord a desátá trofej z Australian Open znamenala navýšení vlastního historického rekordu. Členové tzv. Velké trojky – Djoković, Nadal a Federer, získali 18. titul z předchozích dvaceti ročníků. První singlový grandslam vybojovala Aryna Sabalenková, která se stala 29. šampionkou australského majoru v otevřené éře a 58. na grandslamu v rámci této epochy. Mužský debl ovládli Australané Rinky Hijikata a Jason Kubler jako první šampioni open éry Australian Open, kteří vyhráli na divokou kartu. Trofej v ženské čtyřhře obhájily Češky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, jež zvítězily na čtvrtém majoru – do něhož nastoupily  – v řadě, znamenající 24zápasovou neporazitelnost.

111. ročník 

Australian Open 2023 představoval 111. ročník tenisového grandslamu v Austrálii, jenž se v roce 1972 vrátil do Melbourne. V sezóně 1988 se pak přesunul z melbournského Kooyong Clubu do nově postaveného areálu ve Flinders Parku.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru. Na programu byly také soutěže juniorů v kategorii osmnáctiletých, patřící do nejvyšší kategorie Grade A, a singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, hrané v kategorii Grand Slamu na vozíčkářské UNIQLO Tour. Mužské a ženské legendy se střetly v exhibičních čtyřhrách. Pokud závěrečná sada soutěží dospěla do stavu gamů 6–6, následoval rozhodující 10bodový supertiebreak. Popáté se dodavatelem míčů stala společnost Dunlop. Generálním partnerem byla automobilka Kia a hlavními partnery pak firmy Emirates, Luzhou Laojiao a Rolex.

Turnaj se konal na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet, se sytým tónováním pro dosažení vyššího kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu byly tři hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena s kapacitou 15 000 diváků, John Cain Arena s 9 646 místy a Margaret Court Arena, která pojala 7 500 návštěvníků. V lednu 2022 byl zprovozněn čtvrtý největší dvorec Show Court Arena pro 5 tisíc diváků, pojmenovaný po hlavním partneru jako KIA Arena. Pátý největší stadion 1573 Arena měl kapacitu 3 000 diváků. Shodnou kapacitou disponoval i pátý dvorec Show Court 3.

V účinnosti bylo pětistupňové pravidlo teplotního indexu, které vyjma teploty vzduchu také zohledňovalo vlhkost, rychlost větru a další parametry. Při výsledné hodnotě indexu nad 4,0 mohli tenisté požádat o desetiminutovou přestávku, ženy po druhém a muži po třetím setu. Ve třech největších arénách se po zatažení střechy přestávka nekonala. Při indexu 5,0 byla hra přerušena na všech otevřených dvorcích (včetně tréninkových) rozhodnutím vrchního rozhodčího turnaje. K této situaci došlo druhý hrací den, 17. ledna 2023, kdy byly při teplotě vzduchu až 36 °C zápasy přerušeny na více než tři hodiny.  Technologii pro monitorování dopadu míčů, tzv. jestřábí oko, spravovala společnost Rolex. Nainstalovaná byla na všechny soutěžní dvorce. Systém elektronického čárového rozhodčího s nahranými hlasovými projevy „out“ (aut), „foot fault“ (chyba nohou) a „fault“ (chyba, při servisu) zajišťoval hlášení v reálném čase. Při dopadu míče v těsné blízkosti čar (close call) zobrazoval „jestřábí oko“ stopu úderu na velkoplošné obrazovce. Vizualizace se aktivovala po konci výměny při dopadu míče méně než 150 mm od čáry, respektive u podání při dopadu do vzdálenosti 50 mm od čáry. Tenista má možnost požádat o přezkum rozhodnutí.

Covidová situace 
Pořadatelé v lednu 2023 oznámili, že u tenistů není vyžadován negativní koronavirový test a hráči nemusí během turnaje podstupovat testováni na covid-19. Do soutěží tak mohli zasáhnout i nakažení. Jednalo se o opačný přístup než v roce 2022, kdy bylo vyžadováno dokončené očkování a odhalená pozitivita znamenala karanténu s odstoupením z grandslamu.

Srb Novak Djoković, s devíti trofejemi rekordman melbournského majoru, se do Austrálie vrátil po vyhoštění v lednu 2022, kdy mu byla jako neočkovanému proti covidu-19 nejdříve udělena výjimka z povinné vakcinace na základě doložení pozitivního testu z prosince 2021. Poté mu však pohraniční stráž vízum zrušila, odvolací soud obnovil a australský ministr pro imigraci definitivně odňal. Rozhodnutí pro Srba znamenalo okamžité vyhoštění a tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Tenista však požádal o prominutí. V listopadu 2022 mu byl zákaz zrušen, s následným udělením australských víz. Již v červenci 2022 federální vláda upustila od povinnosti prokazovat stav očkování u osob směřujících do Austrálie. V lednu 2023 Djoković vyhrál melbournskou generálku Adelaide International, čímž na australské půdě prodloužil svou neporazitelnost trvající od roku 2019 na 34 výher.

Vítězové 

Mužskou dvouhru ovládl Srb Novak Djoković, který dvacátým druhým grandslamem vyrovnal mužský historický rekord Rafaela Nadala. Desátou melbournskou trofejí navýšil rekordní zápis nejvyššího počtu titulů australského majoru, z něhož odjížděl s rekordní 28zápasovou neporazitelností. Po Nadalovi se stal druhým mužem s deseti singlovými trofejemi z jediného grandslamu. Triumf z něj posedmé učinil světovou jedničku na žebříčku ATP.

Ženskou dvouhru vyhrála Aryna Sabalenková. Z Melbourne Parku si odvezla první grandslamový titul ve dvouhře a navýšila sezónní neporazitelnost na jedenáct zápasů. Po Azarenkové se stala druhou běloruskou šampionkou australského majoru.

V mužské čtyřhře získali trofej Australané Rinky Hijikata a Jason Kubler, kteří získali první tituly na grandslamu i okruhu ATP Tour. Australian Open vyhráli jako pátá nenasazená dvojice, a první na divokou kartu v otevřené éře.

Šampionkami ženské čtyřhry se opět staly Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, které obhájily trofej. Češky ovládly čtvrtý grandslam, do něhož nastoupily, v řadě a po skončení na něm držely již 24zápasovou neporazitelnost. Staly se tak pátou dvojicí open éry s minimálně sedmi grandslamy.

Ve smíšené čtyřhře triumfovali Luisa Stefaniová s Rafaelem Matosem. Stali se tak první ryze brazilskou dvojicí, která ovládla  grandslamovou smíšenou čtyřhru, respektive deblovou soutěž. Oba si odvezli první kariérní grandslam.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Australian Open 2023 dosáhl výše 76,5 miliónů australských dolarů, což znamená meziroční nárůst o 3,38 %. Vyřazení v úvodním kole dvouhry obdrželi 106,5 tisíc australských dolarů. Vítězové turnaje si připsali odměnu 2 975 000 australských dolarů. Během předchozí dekády, ve srovnání s ročníkem 2013 kdy dotace činila 30 milionů dolarů, došlo k navýšení celkového rozpočtu o 155 %.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčků ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém byli tenisté vyřazeni.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Odhlášení

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra 
  Laslo Djere /  Filip Krajinović → nahradili je  Daniel Altmaier /  Juan Pablo Varillas
  Daniel Elahi Galán /  Thiago Monteiro → nahradili je  Pedro Martínez /  Thiago Monteiro
  Ilja Ivaška /  Oscar Otte → nahradili je  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov
  Miomir Kecmanović /  Kwon Sun-u → nahradili je  Facundo Bagnis /  Robert Galloway
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios → nahradili je  Hunter Reese /  Cristian Rodríguez

Ženská čtyřhra 
  Caty McNallyová /  Luisa Stefaniová → nahradily je  Claire Liuová /  Sabrina Santamariová

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divoké karty do hlavních soutěží. Divoké karty do dvouher pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, Amerického tenisového svazu a Fédération Française de tennis.

Smíšená čtyřhra 
  Kimberly Birrellová /  Rinky Hijikata
  Jaimee Fourlisová /  Luke Saville
  Olivia Gadecká /  Marc Polmans
  Chan Sin-jün /  Čang Č’-čen
  Maddison Inglisová /  Jason Kubler
  Alana Parnabyová /  Andrew Harris
  Samantha Stosurová /  Matthew Ebden

Kvalifikanti 
Před zahájením hlavních soutěží probíhaly v Melbourne Parku singlové kvalifikační turnaje se 128 účastníky, hrané mezi 9. až 12. lednem 2023. Do hlavních soutěží postoupilo dvacet mužů a devatenáct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany (PR – chráněný žebříček).

Ženská čtyřhra 
  Latisha Chan /  Alexa Guarachiová
  Leylah Fernandezová /  Bethanie Matteková-Sandsová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023